Imperium este o serie de filme britanico-italiene despre evenimente cheie și conducători din istoria Imperiului Roman.  

Filmele (episoadele) acestei serii sunt:

Imperium: Augustus (2003), un film despre Caesar Augustus cu Peter O' Toole. 
Imperium: Nero (2004), un film despre Nero.
Imperium: Saint Peter (2005)
Imperium: Pompeii (2006)
Imperium: Augustine: the Decline of the Roman Empire (2010), viața sfântului Augustin de Hipona

Vezi și
 Imperium
Listă de seriale TV despre Roma antică
Listă de filme despre Roma antică